Die Wismilak International 2005 waren ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen auf Bali. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2005. Das Turnier fand vom 11. bis 18. September 2005 statt.

Im Einzel gewann Lindsay Davenport gegen Francesca Schiavone mit 6:2 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Anna-Lena Grönefeld / Meghann Shaughnessy mit 6:3 und 6:3 gegen Yan Zi / Zheng Jie.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Wismilak International 2005 fand vom 11. bis 12. September 2005 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Nusa Dua